Jamie Lynn puede referirse a:

 Jamie Lynn (1981–), actriz porno estadounidense;
 Jamie-Lynn Sigler (1981–), actriz estadounidense - The Sopranos;
 Jamie Lynn Spears (1991–), actriz estadounidense - Zoey 101.